Baudouin, Beaudoin, Beauduin ou Baudoin (plus rarement Bauduin ou encore Bodoin) est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et nom de famille 
 Baudouin est un prénom et un nom de famille.

Saints chrétiens 
 Baudouin de Laon († 679), archidiacre de Laon, assassiné sur ordre d'Ébroïn, maire du palais de Neustrie ; fêté localement le 17 octobre. 
 Baudouin de Boucle († 1205), abbé bénédictin, moine au Mont Blandin, à Gand (Belgique), retiré à Baudeloo, près d'Ertvelde, dans un monastère détruit en 1579 ; fêté localement le 13 avril. 
 Baudouin de Rieti († 1140) ou Baldovino da Rieti ou Balduino, abbé du monastère Saint-Sauveur dans le diocèse de Rieti, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, moine de Clairvaux, disciple de saint Bernard ; fêté à Rieti le 21 août, et ailleurs soit le 15 ou le 24 juillet, soit le 2, le 10 ou le 11 août.

Empereurs 
Empereurs latins de Constantinople
 Baudouin  (1171 † 1206), également comte de Flandre (Baudouin IX) et de Hainaut (Baudouin VI)
 Baudouin II de Courtenay, dit Porphyrogénête (1217 † 1273), également comte de Namur (Baudouin II)

Rois

Roi des Belges 
 Baudouin (°1930 - †1993), roi des Belges.

Rois de Jérusalem 
 Baudouin  de Boulogne (°1065 - †1118), précédemment comte d'Édesse
 Baudouin II du Bourg († 1131), précédemment comte d'Édesse.
 Baudouin III (°1131 - †1162), roi de Jérusalem de 1143 à 1162. 
 Baudouin IV, dit le lépreux (°1161 - †1185).
 Baudouin V (°1178 - †1186), dit Baudouinet.

Princes

Prince de Belgique 
 Baudouin de Belgique (1869-1891)

Comtes

Comtes d'Édesse 
 Baudouin  de Boulogne (1065 † 1118), également roi de Jérusalem
 Baudouin II du Bourg († 1131),également roi de Jérusalem

Comtes de Flandre 
 Baudouin , dit Bras-de-Fer († 879)
 Baudouin II, dit le Chauve (863 918)
 Baudouin III, dit le Jeune (v.940 † 962)
 Baudouin IV, dit le Barbu (980 † 1035)
 Baudouin V, dit le Pieux, ou de Lille (1012 † 1067)
 Baudouin VI, dit de Mons (1030 † 1070), également comte de Hainaut (Baudouin )
 Baudouin VII, dit à la Hache (1093 † 1119)
 Baudouin VIII, dit le Courageux (1150 † 1195), également comte de Hainaut (Baudouin V) et de Namur (Baudouin )
 Baudouin IX (1171 † 1206), également empereur de Constantinople (Baudouin ) et comte de Hainaut (Baudouin VI)

Comtes de Guînes 
 Baudouin  (v.1038 † ap.1091)
 Baudouin II (1140 † 1177)

Comtes de Hainaut 
 Baudouin , dit de Mons (1030 † 1070), également comte de Flandre (Baudouin VI)
 Baudouin II (1071 † 1098)
 Baudouin III (1098 † 1120)
 Baudouin IV (1099 † 1171)
 Baudouin V, dit le Courageux (1150 † 1195), également comte de Flandre (Baudouin VIII) et de Namur (Baudouin )
 Baudouin VI (1171 † 1206), également empereur de Constantinople (Baudouin ) et comte de Flandre (Baudouin IX)

Comtes de Namur 
 Baudouin  (1150 † 1195), également comte de Hainaut (Baudouin V) et de Flandre (Baudouin VIII)
 Baudouin II de Courtenay (1217 † 1273), également empereur de Constantinople (Baudouin II)

Comtes de Boulogne 
 Baudouin  († 918), également comte de Flandre (Baudouin II)
 Baudouin II († 1025)

Autres nobles 
 Baudouin de Champagne († 1560), seigneur et baron d'Anjou et du Maine
 Baudouin d'Ibelin († 1187), seigneur de Mirabel, Rama et d'Ibelin
 Baudouin d'Ibelin († 1266), sénéchal du royaume de Chypre
 Baudouin d'Ibelin († 1313), seigneur de Korakou et de Vitzada
 Baudouin de Bourgogne (vers 1446-1508), seigneur de Fallais

Personnalités portant ce patronyme 
 Antoine Baudouin, ingénieur du son français ;
 Brian Baudouin (1994-), tireur sportif français ;
 Charles Baudouin (1893-1963), psychanalyste à mi-chemin entre Freud et Jung ;
 Cyril Baudouin, joueur de rugby à  français ;
 Edmond Baudoin (1942-), dessinateur français ;
Eugène Baudouin (1842-1893), peintre paysagiste, dessinateur et graveur
 François Baudouin (1520-1573), juriste de la Renaissance ;
 Henri Baudouin (1926-2020), homme politique français ;
 Jacques Baudouin (1950-), écrivain, éditeur, premier rédacteur de chef de la revue Monde chinois ;
 Jacques Bauduin, journaliste et homme politique belge ;
 Jacques Bodoin (1921-2019), humoriste et chansonnier français (La Table de multiplication, La Panse de brebis farcie) ;
 Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1845-1929), linguiste polonais ;
 Jean Baudouin (1590-1650), traducteur français du  ;
 Jean-Louis Baudouin (1938-), juriste québécois et ancien juge à la Cour d'appel du Québec ; 
  (1879-1952), général français ;
 Julien Baudoin (1676-1761), religieux et écrivain français de la fin  ;
 Louis-Alexis Baudouin (1766-1805), capitaine du vaisseau Le Fougueux lors de la bataille de Trafalgar ;
 Henri, Thomas, Baudouin de Marcel Baudouin (1860-1941), médecin, homme politique et ethnographe vendéen ;
 Nicolas Baudoin (1970-), footballeur français.
 Paul Baudoüin (1844-1931), peintre fresquiste français (1844-1931) ;
 Paul Baudouin (1894-1964), ministre du gouvernement de Vichy ;
 Philippe Baudoin 1941-), pianiste, compositeur, arrangeur, enseignant, auteur d'ouvrages pédagogiques, producteur de disques et d'émissions radiophoniques et collectionneur français ;
 Pierre Antoine Baudouin (1723-1769), peintre français du  ;
 Simon René de Baudouin (Sylvain-Raphaël de Baudouin dit, 1715-1797), officier, graveur et collectionneur français ;
 Tamia Baudouin (1989-), dessinatrice de bande dessinée.

Personnalités chrétiennes 
 Baudouin († 1070) évêque d'Évreux.
 Baudouin, moine de Saint-Denis et supérieur du prieuré de Lièpvre († 1098). Il fut le médecin d'Édouard le Confesseur et son intermédiaire auprès du haut clergé d'Angleterre, fonction qu'il continuera d'exercer auprès de Guillaume le Conquérant, lequel lui confirma l'abbatiat du très puissant monastère de Bury St Edmunds, reçu en 1065.
 Baudouin de Cracovie, († 1109) un prêtre français en Pologne devenu évêque de Cracovie, est intervenu dans les relations entre Boleslas III Bouche-Torse et le duc Zbigniew.
 Baudouin († 1145), cardinal français.

Lieux à Bruxelles 
 Stade Roi Baudouin, stade principal de football ;
 Avenue Prince Baudouin à Woluwe Saint Pierre (Bruxelles) ;
 Station Roi Baudouin , station de métro ;
 Caserne Prince Baudouin, nommée Caserne Dailly par les Schaerbeekois et devenue aujourd'hui un immeuble d'habitations rebaptisé Alexander's Plaza.

Industrie 
 Moteurs Baudouin, une entreprise française

Notes et références

Articles connexes 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de saints chrétiens